Muls ist der Familienname folgender Personen: